Базки — название населённых пунктов в России:

 Базки — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Базки — хутор в Константиновском районе Ростовской области.
 Базки — народное название станицы Базковской в Шолоховском районе Ростовской области.

См. также 
 Базковский